L'uso del termine Partito Socialista Italiano  può riferirsi a diverse formazioni socialiste italiane:

Dissolti 
Partito Socialista Italiano (1892-1994) – Denominato:
Partito dei Lavoratori Italiani (1892-93)
Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (1893-95)
Partito Socialista Italiano – Sezione dell'I.O.S., Internazionale Operaia Socialista (1930-40)
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (1943-47)
Partito Socialista Italiano (massimalista) (1930-1940) 
Partito Socialista Riformista Italiano (1912-1926)
Partito Socialista Democratico Italiano (1952-1998) – Denominato:
Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (1947-1951)
Partito Socialista (Sezione Italiana dell'Internazionale Socialista) (1951-1952)
Partito Socialista Unitario (1969-71)
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (1964-1972)
Partito Socialista Unitario (1922-1930) – Denominato:
Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (1925-27)
Partito Socialista Unitario dei Lavoratori Italiani (1927-30)
Partito Socialista Unitario (1949-1951)
Partito Socialista Unificato – Denominazione alternativa del PSI-PSDI Unificati
Socialisti Italiani (1994-1998)
Partito Socialista Riformista (1994-1996)
Partito Socialista (1996-2001)
Lega Socialista (2000-2001)
Socialisti Democratici Italiani (1998-2007)

In attività 

Nuovo PSI (dal 2001);
Partito Socialista Italiano o PSI (dal 2007), fino al 2009 denominato Partito Socialista o PS.

en:Partito Socialista Italiano